Стригалёв — русская фамилия, происходящая от профессии стригаль.

Известные носители 
 
 Стригалёв, Анатолий Анатольевич (1924—2015) — советский и российский искусствовед, исследователь русского авангарда.
 Стригалёв, Василий Иванович (1735—1812) — костромской купец и городской голова.